«7» — седьмой альбом «Кирпичей», выпущенный на лейбле Gala Records. Альбом записан на домашних студиях Данилы Смирнова и Василия Васина, также на студии ДДТ.

История 
По словам музыкантов, написание некоторых песен с альбома производилось по интернету: Васин и Смирнов посылали друг другу гитарные и голосовые партии по электронной почте, а после они сводились. Презентация состоялась 5 ноября 2006 года в московском клубе «Точка» при участии петербургской группы «Скафандр». На этом концерте произошёл курьёзный случай: один из фанатов, прыгая со сцены, сломал гитарное оборудование, в связи с чем «Кирпичам» пришлось закончить раньше.

Список композиций

Участники записи

Музыканты «Кирпичей» 
 Вася Васин — основной вокал, гитарное соло («В следующей жизни», «Одиноко»)
 Данила Смирнов — бас, бэк-вокал, основной вокал («Небо»), битбокс («Кирпичи 07», «Скука», «3 августа 2007 г.», «Против рабов», «Раз-два», «Ещё одна пластинка»), синтезатор и пианино, акустическая гитара («Кирпичи 07», «Небо», «Ещё одна пластинка»), губная гармоника («Раз-два»).
 Вадим Латышев (Нос) — барабаны и перкуссия
 Иван Людевиг — гитара, акустическая гитара («Скука»)

Обработка 
 Звукорежиссёр — Юрий Смирнов
 Сведение — Данила Смирнов
 Мастеринг — Юрий Богданов
 Дизайн альбома — Вася В., Алексей «4zy» Медведев.

Отзывы критиков 

Если раньше Вася Васин и Ко порой устраивали какие-то концептуальные экскурсы, сменяя рэп-альбом «альтернативным», а потом вдруг возвращаясь к корневому грязному року, то в «Семерке» «Кирпичи» перемешали все это практически в равных пропорциях. <…> Однако полученный результат не показался цельным: так, фирменный пофигизм солиста мало вяжется с обличительным пафосом, на который его порой пробивает, в связи с чем очередное послание «Кирпичей» миру выходит каким-то размытым.

Что мы слышим на седьмом альбоме? Как обычно — полурок-полурэп. Уточнение: 50-процентный раствор рока с такой же разведенкой из рэпа. <…> Седьмой альбом Кирпичей — идеальная имитация актуальной рок-музыки для тех, чьё бездумное существование имитирует человеческую жизнь.

Новый диск «Кирпичей» — это такой the best всех их достижений. Здесь и ёмкие рэпы времен «Силы ума», пронзительные «шумелки» в лучших традициях «Let’s Rock», ну и задумчивые фанки, наконец. <…> От альбома отдаёт какой-то депрессивной меланхолией, свойственной каким-нибудь «Сплинам». <…> Сложив в одно все слагаемые этой пластинки, приходишь к выводу, что «Кирпичи» не просто напомнили о себе, они снова «занялись процессом». Парни в плохом настроении, но в отличной форме!

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт рок-группы Кирпичи
 Официальный WAP-сайт рок-группы Кирпичи

Альбомы группы «Кирпичи»
Альбомы альтернативного рока
Альбомы России